Az Jackson megyék léteznek:

 Jackson megye (Alabama)
 Jackson megye (Arkansas) 
 Jackson megye (Colorado) 
 Jackson megye (Dél-Dakota) 
 Jackson megye (Észak-Karolina)
 Jackson megye (Florida) 
 Jackson megye (Georgia) 
 Jackson megye (Illinois) 
 Jackson megye (Indiana) 
 Jackson megye (Iowa) 
 Jackson megye (Kansas) 
 Jackson megye (Kentucky) 
 Jackson megye (Louisiana) 
 Jackson megye (Michigan) 
 Jackson megye (Minnesota) 
 Jackson megye (Mississippi) 
 Jackson megye (Missouri)
 Jackson megye (Nyugat-Virginia) 
 Jackson megye (Ohio) 
 Jackson megye (Oklahoma) 
 Jackson megye (Oregon) 
 Jackson megye (Tennessee) 
 Jackson megye (Texas) 
 Jackson megye (Wisconsin)